Il doppio dell'Hansol Korea Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.
Raquel Kops-Jones e Abigail Spears erano le detentrici del titolo ma sono state sconfitte in finale da Chan Chin-wei e Xu Yifan per 7-5, 6-3.

Teste di serie

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (finale)
  Kimiko Date-Krumm /  Julia Görges (primo turno)

  Shūko Aoyama /  Megan Moulton-Levy (semifinale)
  Janette Husárová /  Arantxa Parra Santonja (semifinale)

Wildcard

  Han Sung-hee  /  Lee So-Ra (primo turno)

  Hong Seung-yeon /  Lee Hye-min (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Tour 2013
Hansol Korea Open 2013